Dorendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Dorendorf (1953–2007), deutscher Fußballtorwart (DDR)
 Ernst H. Dorendorf (1887–1953), deutscher Architekt
 Hans-Georg Dorendorf (1942–1998), deutscher Politiker (CDU), MdVK, MdB
 Uwe Dorendorf (* 1960), deutscher Politiker (CDU), MdL
Siehe auch:
 Dohrendorf
 Dorndorf